NHHS steht für:

 Newport Harbor High School, eine Schule in Orange County, Kalifornien
 North Hollywood High School, eine Schule in Los Angeles, Kalifornien

NHHS